Дискография R&B/Соул группы Boyz II Men.

Студийные альбомы

Сборники

Синглы

Как основной исполнитель

Как приглашенный исполнитель

Примечания

См. также 
 Boyz II Men - Официальный сайт 

Boyz II Men
Boyz II Men